KumMooyeh ( 검무예 ) es un arte marcial coreano. Consiste en muchos tipos de entrenamiento, como meditación, movimientos básicos, patrones de espada, corte, técnicas de combate y tiro con arco tradicional coreano. Cada tipo tiene un objetivo diferente para el desarrollo de los estudiantes de Kummooyeh, que practican en un dojang.

Derivado del antiguo arte de la esgrima coreana, también es un desarrollo único de la antigua clase guerrera de élite que dedicó su vida al estudio de las artes marciales para la protección de su país.

Las técnicas y movimientos de Kummooyeh son hermosos y dinámicos, con un equilibrio de velocidad, potencia y precisión, pero con un claro propósito letal.

Kummooyeh, como otras artes marciales, requiere disciplina y dedicación durante el entrenamiento. Un nuevo estudiante comienza aprendiendo los conceptos básicos, como la etiqueta, las diferentes posturas y el juego de pies, cómo mover una espada y cortar con ella.

Significado 
La palabra KumMooyeh se puede dividir en dos palabras: Kum (검), que significa espada y Mooyeh (무예): arte marcial.

Disciplinas 
KumMooyeh tiene las siguientes disciplinas:

 Movimientos básicos
Espada sola
 Espada Doble
 Patrones de espada
Técnicas de combate
 Tapete de corte
 Tiro con arco tradicional coreano
 Meditación

Terminología específica 
moc-kum (목검): espada de madera.
jooc-kum (죽검): espada de bambú.
kyuc-kum (격검): espada de combate.
ka-kum (가검): espada de práctica, espada desafilada.
Jin-kum (진검): espada real, espada afilada.

 Kum - Jip : ( 1 ) - Vaina.
 Kum - Jaroo: ( 2 ) - Agarre.
 Kum - Mahgi: ( 3 ) - Protección de las manos.
 Kum - Nahl: (4) - Filo de la hoja.
 Kum - Coh: ( 5 ) - Punto.
 Kum - Estiércol: ( 6 ) - Dorso de la hoja.

Graduación 
Los llamados keub se indican con un sistema de bandas de colores. Estas bandas se usan alrededor de la cintura del practicante. Los colores utilizados varían según la escuela, pero el primer color siempre es el blanco. En el diagrama de la derecha, los colores del taco se indican según el sistema más común en Corea. Las escuelas holandesas suelen utilizar un color diferente para cada keub o bandas con varios colores.

7 Taco - Amarillo
6 Taco - Verde
5 Taco - Azul
4 Taco - Púrpura
3 Taco - Marrón
2 Taco - Rojo
1 Taco - Rojo / Negro
ChosanBo - Raya negra / blanca

Personas importantes en KumMooyeh

Hyun Kyoo Jang 
 Kummooyeh – cinturón negro 9º Dan
 Haedong Kumdo – cinturón negro 8º Dan
 Gran Maestro de la Federación Mundial Kummooyeh
 Organizaciones pioneras de Kummooyeh en Australia, Singapur, España, Italia, Alemania, EE. UU., Colombia, Sudáfrica, Panamá,
 Reino Unido, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, China, Bélgica, Argelia, México, India, Brasil, Puerto Rico, etc.
 Establecimiento de la sede central y el centro de capacitación de Kummooyeh en Incheon, Corea, 2015
 Construyó el campo de corte y tiro con arco Kummooyeh en Hongseong, Corea, 2017
 Cobertura mediática en la televisión australiana, la televisión colombiana, la televisión india y los medios impresos alemanes.
 Maestría en Contabilidad Profesional
Licenciatura en Gestión de Negocios Globales

Enlaces externos 
 Federación Mundial KumMooyeh

 KumMooyeh Australia
 KumMooyeh Bélgica
 KumMooyeh Alemania
 KumMooyeh Inglaterra
 KumMooyeh Países Bajos

Artes marciales